Die 62. UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften 2011 fanden vom 29. bis 30. Januar 2011 in der deutschen Stadt St. Wendel statt.

Ergebnisse

Männer Elite 
(30. Januar 2011, 14:00 Uhr MEZ)

Frauen 
(30. Januar 2011, 11:00 Uhr MEZ)

Männer U23 
(29. Januar 2011, 14:00 Uhr MEZ)

Junioren 
(29. Januar 2011, 11:00 Uhr MEZ)

2011
Radsportveranstaltung 2011
Radsportwettbewerb in Deutschland
Sportveranstaltung in St. Wendel